La violence est un comportement agressif, non amical, non pacifiste.
 Elle peut parfois être qualifiée de : 
 policière
 politique
 structurelle
 urbaine
 En droit, la violence est une contrainte illicite :
 En droit pénal, la violence est un délit.
 Particulièrement, il existe une incrimination de violence conjugale.
 En droit des obligations français, la violence est un vice du consentement, où le consentement n'est pas donné librement.

Arts 
 Violence, un film américain réalisé par Jack Bernhard, sorti en 1947
 Violence des échanges en milieu tempéré, film français de Jean-Marc Moutout, sorti en 2003.
 Vio-lence est aussi un groupe de thrash metal américain.